

6-й личный чемпионат Латвии 
 10 октября, 1978
  Даугавпилс, стадион «Локомотив»

1978